Gustav Wiklund kan syfta på:

 en svensk regissör med mera född 1934, se Gustav Wiklund (född 1934)
 en svensk regissör med mera född 1939, se Gustav Wiklund (född 1939)